Иван Коншин:
 Коншин, Иван Николаевич (1828—1899) — русский текстильный промышленник и благотворитель, предводитель дворянства, потомственный почётный гражданин.
 Коншин, Иван Тимофеевич — Георгиевский кавалер.